Gabreski ima več pomenov:

 Francis Stanley Gabreski (1919 - 2002) - ameriško-poljski vojaški pilot in letalski as.

 Letališče Francis S. Gabreski - civilno in vojaško letališče Narodne garde ZDA (ANG) na Long Islandu